Tar-Aldarion is in de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien de zesde koning van Númenor. Hij heette eigenlijk Anardil, maar nam de koningsnaam Aldarion aan omdat hij zich veel met hout bezighield, waar hij schepen van wilde bouwen.

Aldarion leerde al vroeg roeien en zeilen, en ging weldra mee op tochten naar Midden-aarde. Daar leerde hij Gil-galad kennen en raakte weldra verslingerd aan reizen. Hij begon steeds grotere schepen te ontwerpen en stichtte het Gilde der Scheepsbouwers. Dit leidde tot conflicten met zijn vader, Tar-Meneldur, en zijn verloofde, Erendis. Zijn vader vond dat een (toekomstig) koning in zijn land hoorde te blijven, en Erendis vond dat haar verloofde bij haar hoorde te blijven. Ook liet Aldarion voortdurend de bomen kappen waar Erendis van hield.

Voortdurend beloofde Aldarion bij Erendis te blijven, maar iedere keer ging hij weer weg voor opnieuw een zeereis. Uiteindelijk trouwen Aldarion en Erendis, en Erendis raakte zwanger. Een dochtertje werd geboren, Tar-Ancalimë. Aldarion ging spoedig echter weer op reis, en zou zijn vrouw en dochter pas jaren later terugzien. Erendis verhuisde direct naar Emerie, een land van weiden en schapen in het hart van Númenor, ver van de zee. Daar liet ze haar dochtertje opgroeien tussen de schapen, en tolereerde geen mannen in hun huis.

Aldarion werd intussen hartelijk als altijd ontvangen door Gil-galad, maar merkte dat er iets was veranderd. De mensen langs de kusten waren vijandiger geworden, vielen de schepen aan en brandden de scheepswerven plat. Gil-galad vertelde niets tegen de prins, maar gaf hem een brief aan zijn vader mee. Deze brief bevatte een verzoek om hulp. Een donkere schaduw verhief zich namelijk in het Oosten. Dit zou later Sauron blijken te zijn.

Bij terugkomst liet Aldarion de brief zien aan zijn vader in Armenelos. Tar-Meneldur trad direct af ten gunste van zijn zoon, omdat zijn zoon met zijn ervaring en jonge frisse geest deze problemen beter aan zou kunnen. Vervolgens reisde Aldarion af naar Emerie, waar hij Erendis verbitterd aantrof. Het huwelijk was op de klippen gelopen en uiteindelijk scheidden ze.

De jaren van afzondering tussen de vrouwen en de strijd tussen haar ouders hadden hun sporen nagelaten op prinses Tar-Ancalimë. Ze raakte gewend aan het gezelschap van vrouwen en het tegen elkaar uitspelen van haar ouders. Ze groeide op tot een mooie maar strenge en ietwat gemene koningin, voor wie de meesten, behalve haar echtgenoot Hallacar, bang waren. Ook gaf ze geen verdere hulp meer aan koning Gil-galad.

Aldarions grootste verdienste was de stichting van een haven aan de monding van de Grijsvloed-rivier, in Eriador. Deze zou de basis blijken voor de toekomstige kolonisatie van Midden-aarde, en voor de grote overwinning die in 1700 op Sauron werd behaald.

Deze beschrijving is afgeleid van het verhaal "Aldarion en Erendis" in "Nagelaten vertellingen" van J.R.R. Tolkien. Hierdoor is Aldarion een van de koningen van Númenor van wie het meest bekend is.

De Lijn van Elros

Zie ook
 Lijst van koningen van Númenor

Dúnadan